Виктор Коваленко: Коваленко, Виктор (род. 1975) — молдавский легкоатлет-многоборец.
 Коваленко, Виктор Антонович (1929—2001) — советский и белорусский литературовед, критик.
 Коваленко, Виктор Васильевич (род. 1965) — генерал-майор полиции, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
 Коваленко, Виктор Викторович (род. 1996) — украинский футболист.
 Коваленко, Виктор Владимирович (род. 1950) — советский яхтсмен, тренер по парусному спорту.